Donjon kan syfta på följande:

 Donjon – ett begrepp inom befästningskonsten

Geografi

Antarktis 

 Donjon (ö i Antarktis),

Frankrike 

 Le Donjon, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 

Robotskapade Antarktisförgreningar